Alcides Fernandes Da Silva, (Jucás, 01 de outubro de 1992), é deputado estadual eleito pelo estado do Ceará, é filiado ao Partido Liberal (PL).

Deputados estaduais do Ceará
Naturais de Jucás (Ceará)
Membros do Partido Liberal (2006)